Francisco Rodríguez peut désigner :
 Francisco Rodríguez (né en 1982), surnommé K-Rod, joueur vénézuélien de baseball ;
 Francisco Rodríguez (né en 1983), joueur mexicain de baseball ;
 Francisco Rodríguez (né en 1945), boxeur vénézuélien ;
 Francisco Rodríguez (né en 1960), cycliste professionnel colombien ;
 Francisco Rodríguez, président du Panama de septembre à  ;
 Francisco Javier Rodríguez (né en 1981), footballeur mexicain ;
 Francisco Rodríguez García (né en 1934), footballeur espagnol ;
 Francisco Rodríguez, joueur de tennis paraguayen ;
 Francisco Rodríguez (né en 1995), joueur de football suisso-chilien ;
 Francisco Javier Rodríguez Vílchez (né en 1978), footballeur et entraîneur espagnol de football.